Pöllath ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pöllath (1916–1996), deutscher Politiker und Mitglied des Bayerischen Landtages (BP)
 Reinhard Pöllath (* 1948), deutscher Wirtschaftsanwalt und Manager

Pöllath steht für: 
 (7448) Pöllath, einen Asteroiden, nach Reinhard Pöllath benannt

Siehe auch:
 Poellath
 Pöllat